Miroku Bosatsu – nome del bodhisattva buddhista Maitreya nella lingua giapponese
 Miroku – personaggio di Inuyasha, un manga/anime di Rumiko Takahashi
 Miroku – personaggio del manga ed anime Naruto
 Miroku Corporation – azienda produttrice di armi giapponese